Ивани Блонден Надь (; ) — канадская конькобежка, олимпийская чемпионка и серебряная призёр олимпийских игр 2022 года, 4-кратная чемпионка мира, 8-кратная призёр чемпионатов мира. 9-кратная чемпионка Канады на отдельных дистанциях. Выступает за клуб "Gloucester Concordes"

Биография 
Ивани Блонден начала кататься на коньках на заднем дворе в возрасте 2-х лет. Первоначально увлекалась фигурным катанием, но в 7 лет стала заниматься конькобежным спортом. С 12 лет занимается шоссейным велоспортом в качестве кросс-тренировки для конькобежного спорта. В 13 лет выиграла чемпионат провинции Онтарио среди юниоров в спринтерском многоборье. А в 14 лет начала заниматься шорт-треком на катке клуба в городе Глостер. 

С 2005 по 2009 год участвовала в шорт-треке на чемпионатах мира среди юниоров, где её лучшим результатом стало "серебро" в эстафете 2009 года. В 2007 году на Зимних играх Канады заняла 1-е место в забеге на 1500 м и 2-е на 1000 м. Но после пяти сотрясений за три года она начала подумывать о том, чтобы что-то изменить. В том же 2009 году она участвовала не только в соревнованиях по шорт-треку, но и в конькобежном спорте среди юниоров.

Она стала 2-й в многоборье на юниорском чемпионате Канады, выиграла на дистанции 1500 м на чемпионате Северной Америки и участвовала на юниорском чемпионате мира в Закопане. В 2010 году после неудачной попытки квалифицироваться на Олимпиаду 2010 собиралась бросить спорт. Её клубный тренер Майк Ривет убедил заняться конькобежным спортом на 3000 и 5000 метров. В сезоне 2010/11 Ивани дебютировала на Кубке мира, выиграла чемпионат Канады на дистанции 5000 м и заняла 20-е место в многоборье на чемпионате мира в Калгари.

В том же 2011 участвовала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Инцелле, где заняла 14-е место в забеге на 3000 м и 15-е на 5000 м. После чемпионата она боролась с усталостью в течение нескольких месяцев, пока ей не поставили диагноз мононуклеоз. В сезоне 2012/13 заработала свое место в составе сборной на Кубок мира и выиграла три медали в командной гонке преследования, включая свою первую победу на этапе в Астане.

Тот сезон она окончила на 3-м месте в общем зачёте Кубка мира в масс-старте и в марте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Сочи поднялась на 8-е место на дистанции 5000 м и в командной гонке. На зимней Олимпиаде в Сочи в феврале 2014 года она представляла Канаду на дистанциях 3000 и 5000 м, а также в командной гонке и заняла соответственно 24-е, 14-е и 5-е места.

В 2015 году Ивани впервые выиграла серебряную медаль на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене, заняв 2-е место в масс-старте, а на чемпионате мира в Калгари стала 6-й в многоборье. Через год выиграла звание чемпионки мира в масс-старте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Коломне. Она поднималась на подиумы  на отдельных дистанциях ещё в 2017, 2019 с серебряной и бронзовой медалями в масс-старте и в беге на 500 м.

В 2018 году Ивани второй раз участвовала на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и вновь осталась без медалей, заняв 4-е место в командной гонке, 5-е на дистанции 5000 м и 6-е на 3000 м. В 2020 году она выиграла "золото" в масс-старте и "бронзу" в командной гонке на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити, а следом выиграла серебряную медаль в многоборье на чемпионате мира в Хамаре.

В 2021 году на очередном чемпионате мира в Херенвене стала 2-й в масс-старте и командной гонке. В 2022 году на зимней Олимпиаде в Пекине Ивани завоевала золотую медаль в командной гонке, серебряную медаль в масс-старте, заняла 13-е место на дистанции 1500 м и 14-е на 3000 м. В сезоне 2022/23 она выиграла на чемпионате Канады две дистанции и на трёх была в призах, а также выиграла два раза в командной гонке на этапах Кубка мира.

В сезоне 2022/23 Ивани начала с побед на чемпионате Канады на дистанциях 1000 и 1500 м и 2-х мест на 3000 и 5000 м. Следом на первом этапе Кубка мира в норвежском Ставангере стала 1-й в командной гонке и масс-старте, также выиграла командную гонку на этапах в Калгари и польском Томашув Мазовецком. Ещё несколько раз была на подиуме в масс-старте. 

В марте 2023 года на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Херенвене выиграла золотую медаль в командном спринте и в командной гонке, а также стала серебряным призёром в масс-старте.

Личная жизнь 
Ивани Блонден окончила онлайн Робертсон-колледж в Виннипеге, в области ветеринарии. Воспитывает животных для Кокрейновского гуманного общества и "Pawsitive Match Rescue" в Калгари. Любит готовить, ходить в походы, рыбачить, заниматься кемпингом, садоводством. Проводит много часов в день на своем велосипеде. Замужем с 14 декабря 2020 года за венгерским конькобежцем Конрадом Надь.

Награды 
 с 2015 по 2018 и с 2020 по 2021 года - получила награду Катрионы Ле Мэй Доан от конькобежного спорта Канады
 2015, 2019 года - награждена призом Кристины Гроувз "Спортсменка года" на церемонии вручения наград Ottawa Sports Awards в Онтарио

Примечания

Ссылки 
  — профиль на сайте Eurosport.com
  — профиль на сайте Speed Skating Canada
  — Статистика на сайте the-sports.org
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — профиль на сайте live.isuresults.eu

Конькобежцы Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях среди женщин